Nowosilzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nowoselzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Krasnohwardijske, siehe Nowosilzi (Krasnohwardijske)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Nowosilzi (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj, siehe Nowosilzi (Stryj)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Rosdilna, siehe Nowosilzi (Rosdilna)

siehe auch: Nowosielce